

Петрово () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Санданський.
 Петрово () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Стара Загора.